Результаты матчей в группе G отборочного турнира к чемпионату Европы 2012 года. В группе участвуют 5 команд (, , ,  и ).

Таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Самый быстрый гол 
  Джермейн Дефо (в матче с командой Болгарии)

Ссылки 
 Евро 2012 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Отборочный турнир